Fernando IV é um nome comum aos seguintes líderes:

Fernando IV de Castela (1289-1312; rei de Leão e Castela desde 1295)
Fernando IV de Habsburgo (1633-1654, rei da Boémia dese 1646 e da Hungria desde 1647)
Fernando IV de Nápoles (Fernando III da Sicília; Fernando I das Duas Sicílias) (1751-1825, rei de Nápoles e da Sicília desde 1759, e das Duas Sicílias desde 1816)
Fernando IV da Toscana (1835-1908, último grão-duque, entre 1869-1860)

Ver também
  Fernando I
  Fernando II
  Fernando III
  Fernando V

Desambiguação